Бонсо́н ():

Топоним 
 Бонсон — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Бонсон — коммуна в департаменте Луара (Франция)